Водоворот:

 Водоворот — круговое движение в поверхностном слое воды.
 Водоворот — галактика M51 в созвездии «Гончие Псы».
  роман Григория Тютюнника.
 
 Водоворот — российский сериал 2020 года в жанре детективного мистического триллера.
 Водоворот — научно-фантастический роман Питера Уоттса.
 Водоворот (группа)